Prva crnogorska nogometna liga je najviše nogometno natjecanje u Crnoj Gori. 

Liga je nastala 2006/07., nakon referenduma o osamostaljenju Crne Gore. Do tada, crnogorski klubovi su igrali u jedinstvenoj ligi Srbije i Crne Gore.

Natjecateljski sustav 

2006/07. je sustav bio, da je liga uključivala 12 klubova iz Crne Gore. Igralo se 33 utakmice, trokružnim liga-sustavom, svatko sa svakim 3 puta. Na kraju sezone, posljednje-plasirana momčad je ispala u drugu ligu, a pretposljednja momčad je igrala 2 kvalifikacijske utakmice s drugoplasiranim iz Druge lige, a nadzadnja momčad je igrala 2 susreta razigravanja s trećeplasiranim iz druge lige. Pobjednici iz tih dvaju susreta međusobno su doigravali za jedno mjesto koje je davalo pravo sudjelovati iduće sezone u 1. ligi. 

2007/08., prvak odlazi u kvalifikacije za Lige prvaka, dok drugoplasirani odlazi u kup UEFA, kao i pobjednik kupa.
Ako je pobjednik kupa ujedno i prvak ili drugoplasirana momčad lige, u kup UEFA ulazi 3. momčad lige. Četvrtoplasirana momčad igra u Intertoto kupu.

Od sezone 2017./18. liga ima 10 klubova.

Sudionici   

Sudionici Prve crnogorske nogometne su za sezonu 2019./20.:

 Budućnost, Podgorica 
 Grbalj, Radanovići 
 Iskra, Danilovgrad 
 Podgorica, Podgorica  
 OFK Petrovac, Petrovac na Moru 
 Podgorica, Podgorica 
 Rudar, Pljevlja 
 Sutjeska, Nikšić
 OFK Titograd, Podgorica 
 Zeta, Golubovci

Nogometni prvaci Crne Gore 

Napomene:  
 - liga prekinuta nakon 31. od 36 kola zbog pojačane pandemije COVID-19 u Crnoj Gori

Klubovi po uspješnosti

Pregled sudionika i plasmana

Unutarnje poveznice 
 Druga crnogorska nogometna liga
 Treća crnogorska nogometna liga
 Prva liga Srbije i Crne Gore
 Prvenstvo Crne Gore u nogometu (1922.-1940.) 
 Crnogorska republička nogometna liga (1946.-1991.) 
 Crnogorska republička nogometna liga (1992.-2006.) 
 Kup Crne Gore u nogometu 
 Republički kup Crne Gore u nogometu

Vanjske poveznice 
 službena stranica Crnogorskog nogometnog saveza
 soccerway.com, stranica lige
 rsssf.com, stranica za crnogorsko nogometno prvenstvo od neovisnosti

Izvori 

 1-prva

it:Campionato montenegrino di calcio